Studia philosophica steht für:
 Studia philosophica (Schweiz), Zeitschrift der Schweizerischen Philosophischen Gesellschaft
 Studia philosophica (Polen), Zeitschrift der Polnischen Philosophischen Gesellschaft 
 Studia philosophica (Prag), Zeitschrift der Karls-Universität Prag 
 Studia philosophica Gandensia, früherer Name von Philosophica, Zeitschrift der Universität Gent